SJK kan syfta på:
SJK – en förening för järnvägsintresserade, se Svenska Järnvägsklubben
SJK – en fotbollsklubb från Seinäjoki i Finland, se Seinäjoen Jalkapallokerho
SJK – en kommitté inom Europeiska unionens råd, se Särskilda jordbrukskommittén